Батошево () — село в Болгарии. Находится в Габровской области, входит в общину Севлиево. Население составляет 765 человек.

Политическая ситуация 
В местном кметстве Батошево, в состав которого входит Батошево, должность кмета (старосты) исполняет Росица Василева Георгиева (Демократы за сильную Болгарию (ДСБ)) по результатам выборов.

Кмет (мэр) общины Севлиево — Йордан Георгиев Стойков (коалиция в составе 5 партий: Болгарская социал-демократия (БСД), Болгарская социалистическая партия (БСП), Движение за социальный гуманизм (ДСХ), Земледельческий союз Александра Стамболийского (ЗСАС), Политический клуб «Экогласность») по результатам выборов.

Ссылки 
 Статистика населения

Сёла Габровской области